Konsulat Finlandii w Gdańsku (fiń. Suomen konsulaatti Gdanskissa, niem. Konsulat von Finnland in Danzig) – fińska placówka konsularna mieszcząca się w Gdańsku.

Konsulat funkcjonował w latach 1921-1940.

Po II wojnie światowej konsulat otwarto ponownie z siedzibą w Gdyni.

Kierownicy konsulatu 
 1921 - Valne Slikaniemi, konsul
 1922-1923 – Ragnar Nordström, wicekonsul (1894-1982)
 1923-1926 – Carl Heimbürger, konsul (1874-1952)
 1926-1939 – prof. Ludwig Noé, konsul generalny (1871-1949)
 1939-1940 - Kerttu Kärr, p.o. kier. urzędu (1900-)

 1946-1955 - Julius Arvid Wuoma, kier. konsulatu
 1970-1974 - Pentti Kristian Lerkki (1936-1993)

Siedziba 
W okresie międzywojennym konsulat mieścił się w Gdańsku, kolejno przy 
 Straußgasse 4, ob. ul. Chłodna (1921), 
 Vorstädtischer Graben 44, ob. Podwale Przedmiejskie (1922), 
 Katergasse 23, ob. ul. Kocurki (1925), 
 Werftgasse 4-6, ob. ul. Doki (1927-1939), w siedzibie The International Shipbuilding and Engineering Co Ltd,
 Adolf-Hitler-Str. 200, ob. al. Grunwaldzka (1939-1940).

Po II wojnie światowej: 
 z siedzibą w Gdyni przy ul. Karpackiej 6 (1946-1948) i w Domu Marynarza Szwedzkiego przy ul. Jana z Kolna 25 (1955-1966), 
 w Sopocie przy ul. Żeromskiego 12 (1976-1986),
 w Gdańsku w al. Grunwaldzkiej 132 (agencja konsularna w 1990).

Zobacz też 
 Ambasada Finlandii w Polsce
 Polsko-Fińska Izba Gospodarcza
 Skandynawsko-Polska Izba Handlowa

Bibliografia 
 Marek Andrzejewski: Konsulaty Skandynawskie w Wolnym Mieście Gdańsku, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Studia Scandinavica, nr 8, 1985
 
 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Tom I. Europa 1918-2006, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Archiwum/Wydawnictwo Askon, Warszawa 2007, s. 584, 
 Daniel Czerwiński: Działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec zachodnich placówek dyplomatycznych w Trójmieście na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. (zarys zagadnienia), Słupskie Studia Historyczne, nr 19, rok 2013, s. 221-238
 książki adresowo-telefoniczne

Przypisy 

Finlandia
Finlandia
Stosunki polsko-fińskie